Stelzen (Tanna) - dorp in Thüringen
 Stelzen (Eisfeld) - dorp in Thüringen